Het Nederlands kampioenschap biljarten in de spelsoort ankerkader 47/2 (een spelsoort in het carambolebiljarten) wordt jaarlijks georganiseerd door de KNBB onder eindverantwoordelijkheid van de KNBB vereniging Carambole.
Dit kampioenschap werd m.u.v. seizoen 1988-1989 onafgebroken gespeeld vanaf seizoen 1948-1949 tot en met heden. In seizoen 1969/70 werd eenmalig het NK Neo-Ankerkader 47/2 georganiseerd. Deze is opgenomen in onderstaande erelijst.

Erelijst

Medaillespiegel 

Kaderspel
Ankerkader 47/2